Trofeum Lassego Oksanena (fin. Lasse Oksanen -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie najlepszemu zawodnikowi ligi w rundzie zasadniczej sezonu regularnego.

Nagroda dla najlepszego strzelca jest przyznawana od sezonu 1977/1978. Od 1995 trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem byłego hokeisty Lassego Oksanena (ur. 1942).

Zdobywcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii